Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Bank of the West Classic 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl novozélandsko-britský pár Marina Erakovicová a Heather Watsonová, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stala nejvýše nasazená dvojice Američanek Raquel Kopsové-Jonesové a Abigail Spearsové, které ve finále zdolaly německo-chorvatské turnajové dvojky Julii Görgesovou hrající po boku Dariji Jurakové ve dvou setech 6–2 a 7–6.

Nasazení párů 
  'Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Julia Görgesová /  Darija Juraková (finále)
  Daniela Hantuchová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Věra Duševinová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013